Luis Bayón puede hacer referencia a:

Personajes 
 Luis Bayón Herrera (1889-1956), cineasta español.
 Luis Bayón (1894-1945), pintor español cuyo nombre real era Luis González Iglesias.
 Luis Bayón Torres (19??-), escultor brasileño.